Becrux est une étoile de la constellation Croix du Sud.
 Le Becrux est un bateau de transport de bétail.